Wolfen steht für:

 Wolfen, Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Wolfen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wolfen (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 die fachsprachliche Bezeichnung für das Zerkleinern mit einem Fleischwolf
 die fachsprachliche Bezeichnung für das Aufreißen von Wolle mit einem Krempelwolf
 Wolfen (Film), ein US-amerikanischer Horrorfilm des Regisseurs Michael Wadleigh aus dem Jahr 1981
 Wolfen (Band), Heavy-Metal-Band aus Köln
 ein Volk bei Confrontation

Wolfen ist der Familienname folgender Personen:
 Leo Wolfen (1901–1988), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Autor und Verfolgter des Nationalsozialismus